Brackie Mastne - piwo warzone przez Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie. Powstaje z czterech rodzajów słodów, trzech jęczmiennych: pilzneńskiego, monachijskiego i karmelowego oraz ze słodu pszenicznego. Zawiera 13% ekstraktu oraz 5,8% obj. alkoholu. Mastne warzone jest metodą górnej fermentacji z wykorzystaniem zacierania dekokcyjnego. Charakteryzuje się bursztynową, lekko opalizującą barwą, solidną pianą i wyraźną, szlachetną goryczką. Konserwowane jest metodą mikrofiltracji. Mastne sprzedawane jest w butelkach 0,5 l z jubileuszową etykietą.

Historia 
Brackie Mastne uwarzone zostało specjalnie na uroczystość obchodów 1200 lecia Cieszyna. Pierwsze warzenie (450 hl) miało miejsce 11 maja 2010 r., natomiast uroczyste odszpuntowanie pierwszej beczki i inauguracja piwa odbyła się podczas obchodów „Święta Trzech Braci” 20 czerwca 2010 r.

Nazwa piwa Mastne bezpośrednio nawiązuje do pierwszej, udokumentowanej nazwy piwa z Cieszyna, wywodzącej się od słów: tęgi, pełny, mazisty, mięsisty, co podkreślało bogactwo jego składników i strukturę piwa. Najstarsze znane źródła mówiące o piwie „Mastne” pochodzą z XVII w. Są to trzy pozycje: Mikołaj Henelius, Silesiografia- 1613r., Jakub Schickfuss, Nowo poszerzana kronika Śląska- 1625 r., Mateusz Merian, Topografia Czech, Moraw i Śląska, połowa XVII w.).

Zobacz też 
 Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie
 Brackie, Żywiec Porter - regularnie warzone piwa przez browar w Cieszynie
 Bracki Koźlak Dubeltowy, Brackie Pale Ale belgijskie - piwa specjalne, limitowane

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Brackie Mastne - informacja na stronach Browaru Zamkowego

Polskie piwa